CEV Champions League 2011-2012 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2011-2012 – torneo pallavolistico maschile